Amerikai Egyesült Államok
 Godfrey (Georgia)
 Godfrey (Illinois)
 Godfrey (Kansas)
 Godfrey (Nyugat-Virginia)
 Godfrey (Washington)

 Kanada
 Godfrey (Ontario)

Nevek
 Godfrey (keresztnév)
 Godfrey (vezetéknév)